4. Igrzyska Afrykańskie – multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbyły się w Nairobi między 1 a 12 sierpnia 1987 roku.

Dyscypliny 
Rozegrano zawody w 14 dyscyplinach sportowych:

Klasyfikacja medalowa 
Legenda:

Przypisy